Puede Morrillera referirse a:
El nombre común de la planta Cynara cardunculus.
El nombre común de la planta Cynara scolymus.
El nombre común de la planta Cynara humilis.